Alfianesi – abitanti di Alfiano Natta
Alfianesi – abitanti di Alfiano